Symfonie nr. 9 kan onder andere verwijzen naar:
Symfonie nr. 9 (Aho) (1994) - Kalevi Aho
Symfonie nr. 9 (Arnold) (Op. 128, 1986) – Sir Malcolm Arnold
Symfonie nr. 9 (Atterberg) (Op.54, 1956) - Kurt Atterberg  
Symfonie nr. 9 (Beethoven) (Op. 125, 1824, in d klein, Koorsymfonie) – Ludwig van Beethoven
Symfonie nr. 9 (Bolcom)
Symfonie nr. 9 (Brian) (1951) – Havergal Brian
Symfonie nr. 9 (Bruckner) (1896, laatste deel onvoltooid) – Anton Bruckner
Symfonie nr. 9 (Bruk)
Symfonie nr. 9 (Diamond) (1985) – David Diamond
Symfonie nr. 9 (Dvořák) (Op. 95, 1893, Uit de Nieuwe Wereld) – Antonín Dvořák
Symfonie nr. 9 (Joseph Haydn) (voor 1763)
Symfonie nr. 9 (Michael Haydn) (1766)
Symfonie nr. 9 (Henze) (1997) – Hans Werner Henze
Symfonie nr. 9 (Holmboe) (1968) - Vagn Holmboe
Symfonie nr. 9 (Hovhaness) (Op. 180, 1950, St. Vartan) – Alan Hovhaness
Symfonie nr. 9 (Mahler) (1910) – Gustav Mahler
Symfonie nr. 9 (Maslanka) (2011) - David Maslanka
Symfonie nr. 9 (Milhaud) (1926–1927) – Darius Milhaud
Symfonie nr. 9 (Mjaskovski) – Nikolaj Mjaskovski
Symfonie nr. 9 (Mozart) (K. 73, zomer 1772) – Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie nr. 9 (Pettersson)
Symfonie nr. 9 (Schnittke) - Alfred Schnittke, Aleksandr Raskatov  
Symfonie nr. 9 (Schubert) (D. 944, 1826, De grote symfonie in C-groot) – Franz Schubert
Symfonie nr. 9 (Schuman) (1968) – William Schuman
Symfonie nr. 9 (Sessions) (1978) – Roger Sessions
Symfonie nr. 9 (Sjostakovitsj) (1945) – Dmitri Shostakovich
Symfonie nr. 9 (Simpson) (1987) – Robert Simpson
Symfonie nr. 9 (Vaughan Williams) (1957) – Ralph Vaughan Williams

en:
9e Symfonie-syndroom - de angst van vele componisten

9